Garris ist die Bezeichnung einer Gemeinde in Frankreich:
 Garris, Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine

und ist der Familienname von Personen:
 Mick Garris (* 1951), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent sowie Filmregisseur
 Stefano Garris (* 1979), deutscher Basketballspieler